Il doppio maschile del torneo di tennis Catania Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pierre Barthes e Pierre Jauffret che hanno battuto in finale Jan Kodeš e Jan Kukal 6-4, 3-6, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Catania Open 1971